Municipio de Columbia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Columbia (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Columbia (condado de Pender, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pender.
 Municipio de Columbia (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Columbia (condado de Tyrrell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Tyrrell.
 Municipio de Columbia (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Columbia (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Columbia (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Columbia (condado de Fayette, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Columbia (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Columbia (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Columbia (condado de Whitley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Whitley.
 Municipio de Columbia (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Columbia (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Columbia (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Columbia (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Columbia (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Columbia (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Columbia (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Columbia (condado de Boone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Columbia (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Columbia (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Columbia (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Columbia (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Columbia (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.